Целинный район — административно-территориальные единицы и муниципальные образования.

Казахстан 
 Целинный район — район, существовавший в Северо-Казахстанской области Казахской ССР в 1980—1988 годах.
 Целинный район — название района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области Республики Казахстан в 1997—2002 годах.

Россия 
 Целинный район (Алтайский край)
 Целинный район (Калмыкия)
 Целинный район (Курганская область)

См. также 
 Целина (значения)
 Целинный